InterActiveCorp (IAC) — американська інтернет-компанія, яка була заснована в 1995 році.

Бренди

Роздрібна торгівля 
 Home Shopping Network (HSNi)
 Shoebuy.com
 Bagsbuy.com
 Outletbuy.com
 Cornerstone Brands (Frontgate, Improvements, Ballard Designs, Smith+Noble, The Territory Ahead, TravelSmith, grandinroad, Isabella Bird, Alsto's und Garnet Hill)

Продажі 

 Domania
 GetSmart
 LendingTree
 iNest
 Home Loan Center
 RealEstate.com
 ReserveAmerica
 servicemagic
 improveNet
 Ticketmaster
 TicketWeb
 Admission.com
 liveDaily
 Billetnet
 Ticnet.se
 Lippupalvelu
 Kartenhaus.de
 TicketService
 cottonblend
 biletix
 tick tack ticket
 Gehua ticketmaster ticketing
 emma entertainment

ЗМІ та реклама 
 IAC Search and Media
 Ask.com
 Ask for Kids
 Bloglines
 Evite
 FunWebProducts.com
 excite
 iWon
 MyWay
 Citysearch
 IAC Advertising Solutions
 Echo (також відомий, як echomusic і HelloEcho)
 REBEL Entertainment
 Smiley Central
 Insider Pages
 Zwinky

Членство і підписки 
 Interval International
 LiveitUp
 condodirect
 Match.com
 Match.com International
 Chemistry.com
 uDate
 Sally Foster
 Entertainment.com
 OkCupid

Сервіси для бізнесу 
 pronto.com
 gifts.com
 CollegeHumor
 Busted Tees
 Very Short List
 Vimeo
 ConnectedVentures.com (CV)
 23/6
 Primal Ventures
 GarageGames
 FiLife.com
 Life123.com

Телебачення 
 USA Broadcasting
 WAMI-TV
 KSTR-TV
 WHUB-TV (наразі WUTF-TV)
 WHOT-TV (наразі WUVG-TV)

Посилання 

 Офіційний сайт компанії InterActiveCorp. 

Підприємства США у галузі інформаційних технологій
Підприємства Нью-Йорка
Засновані у США 1995